Новая Бавария
 Новая Бавария — историческая местность города Харькова, которая расположена в Новобаварском районе.
 Новая Бавария — проектируемая станция Харьковского метрополитена.
 Новая Бавария — железнодорожная станция ЮЖД в Харькове на перегоне Харьков-Пассажирский — Люботин.
 «Новая Бавария» — спортивный стадион в Харькове.

См. также 
 Нойбойерн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
  — деревня в округе Генри в штате Огайо в США.